Гро́дненская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Гродненская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Гродненская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Гродненская улица — улица в Волгограде.
 Гродненская улица — улица в Москве.

Украина 
 Гродненская улица — улица в Донецке.
 Гродненская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Гродненский переулок